Als Weltmeisterschaft 1938 oder WM 1938 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1938 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1938
 Billard
 Karambolage
 Freie-Partie-Weltmeisterschaft 1938 in Marseille (Frankreich)
 Cadre 45/1-Weltmeisterschaft 1938 in Antwerpen (Belgien)
 Cadre 45/2-Weltmeisterschaft 1938 in Antwerpen (Belgien)
 Cadre 71/2-Weltmeisterschaft 1938 in Lyon (Frankreich)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1938 in Buenos Aires (Argentinien)
 Fünfkampf-Weltmeisterschaft 1938 in Köln (Deutschland)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1938 in London (England)
 Bob-Weltmeisterschaft 1938
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1938
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1938
 Fechtweltmeisterschaften 1938
 Feldhandball-Weltmeisterschaft der Männer 1938
 Fußball-Weltmeisterschaft 1938
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1938
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1938
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1938
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1938
 Tischtennisweltmeisterschaft 1938
 Turn-Weltmeisterschaften 1938
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1938
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1938

Sportveranstaltung 1938
Weltmeisterschaften nach Jahr